Orval steht für:

 Orval (Vorname), ein anglophoner männlicher Vorname
 Claude Orval, Pseudonym des französischen Regisseurs und Krimiautors Gaston Farragut (1897–1963)
 Abtei Orval, ein Kloster in Belgien
 Orval (Bier), ein in der Abtei Orval gebrautes Trappistenbier
 Orval (Käse), ein nach der Abtei Orval benannter Käse
 Orval (Cher), eine französische Gemeinde im Département Cher
 Orval (Manche), eine ehemalige französische Gemeinde im Département Manche
 ein Tal in der Schweiz, siehe Vallée de Tavannes